Het Danish Darts Open 2019 was het achtste van dertien Europese Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2019. Het toernooi werd gehouden van 14 tot en met 16 juni in de Brønbyhallen, Kopenhagen, Denemarken.

Dave Chisnall won het toernooi door in de finale Chris Dobey te verslaan met 8-3.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor elk European Tour evenement bedroeg dit jaar £140,000.

Het prijzengeld telt mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Maar als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde wordt uitgeschakeld krijgt hij wel het prijzengeld van £2,000, maar telt dat NIET mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit op 7 mei 2019. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van zes kwalificatie evenementen - 18 naar de UK Qualifier van 17 mei, zes naar de European Tour Card Holder Qualifier van 17 mei, twee naar de West/South European Associate Member Qualifier van 18 mei (2019-8 PDCR), twee naar de Host Nation Qualifier van 13 juni, twee naar de Nordic & Baltic Qualifier van 10 maart (2019-8) en een van de East European Qualifier van 10 maart (2019-8). Verder ook nog de hoogst geklasseerde 'Scandinavische' speler zonder tourkaart van de PDC Order of Merit op 10 maart.

Michael van Gerwen was afwezig waardoor Jermaine Wattimena de zestiende plaats mocht innemen.

Schema

Dartswedstrijd in Denemarken
Darts in 2019
PDC Pro Tour
Sportevenement in Kopenhagen